Bob peut être un nom commun ou un nom propre.

Surnom et prénom 
Bob est un surnom et un prénom porté par de nombreuses personnalités. Il s'agit notamment du diminutif de Robert.

Toponyme 

 Bob, un village du Kosovo.

Littérature, musique et télévision 
Bob peut désigner :
 , série télévisée américaine diffusée entre 1992 et 1993 ;
 Bob, court métrage allemand de Marc Roessler sorti en 2016 ;
 Bob, court métrage américain de John Gross sorti en 2017 ;
 Bob, une piste bonus de l'album One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers ;
 Bob le bricoleur, une série télévisée d'animation britannique ;
 Little Bob, un groupe de rock français ;
 Bob l'éponge,  série télévisée d'animation américaine ;

Personnages de fiction 
Bob désigne notamment :
 Bob, un des deux héros de la bande dessinée Bob et Bobette ;
 Bob, un personnage du comic Sin City ;
 Bob le bricoleur, personnage d'une série d'animation britannique ;
 Bob, un personnage du jeu vidéo Tekken 6, à l'apparence lourde et ridicule.

Abréviation et langage familier 
En langage familier, Bob ou bob est une abréviation qui peut désigner :
 bobsleigh, un sport de glace ;
 Bob, le nom donné au conducteur qui ne boit pas dans les campagnes de prévention de la Sécurité routière en Belgique.

Sigle 

BOB est un sigle qui peut signifier :
 Berner Oberland-Bahn, une entreprise ferroviaire suisse ;
 Bayerische Oberlandbahn, une entreprise ferroviaire allemande ;
 Bug-out bag (en français, sac d'évacuation) ;

BoB est un sigle qui peut désigner :
 Bank of Botswana, la banque centrale du Botswana ;
 Band of Brothers (en français, Frères d'armes, une série américano-britannique créée par Tom Hanks et Steven Spielberg.

Code 

BOB est un code qui peut désigner :
 Boliviano, la monnaie de la Bolivie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

Autres 
Bob peut aussi désigner :
 B.O.B., un jeu vidéo de plate-forme sorti en 1993 ;
 bob, un petit chapeau mou de tissu ;
 Bob, une marque de lave-vaisselles ;
 Bob's, une chaîne de restauration rapide américano-brésilienne ;
 Microsoft Bob, une ancienne interface Windows ;
 Alice et Bob, deux personnages désirant communiquer en cryptographie, nommés pour des raisons de prononciation et de différenciation aisées ;
 .

Homonymie de prénom
Code
Abréviation